Fornoli ima više značenja:
 Fornoli, Massa-Carrara
 Fornoli, Siena